Farn oder FARN steht für:

 Farne, eine Gruppe von Gefäßsporenpflanzen
 Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, kurz FARN, der militärische Arm der Resistencia Nacional aus El Salvador
 Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, kurz FARN, eine Fachstelle zur Radikalisierungsprävention

Farn ist der Name folgender Personen:

 Albert Brydges Farn (1841–1921), britischer Entomologe 
 Farn Carpmael (1908–1988), eigentlich Philip Nevil Carpmael, britischer Ruderer
 Michael Farn (* 1988), britischer Eishockeyspieler